La Copa de la UEFA 1988-89 fou guanyada pel SSC Napoli, que va derrotar el VfB Stuttgart a la final a doble partit per un resultat agregat de 5-4.

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final 

|}

Enllaços externs 
 Web oficial
 Resultats a RSSSF

Competicions futbolístiques del 1989
1988-1989
Competicions futbolístiques del 1988